Vajay Erzsébet (1917–2012) színésznő
Vajay Erzsébet (?) műfordító